Penampen (Barusjahe), een plaats in Indonesië
Penampen (Tiganderket), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing